Die Formel-4-Meisterschaft der Vereinigten Arabischen Emirate 2021 (offiziell F4 United Arab Emirates Championship Powered by Abarth Certified by FIA 2021) war die fünfte Saison der Formel-4-Meisterschaft der Vereinigten Arabischen Emirate. Es gab 20 Rennen, die Meisterschaft fand in den Vereinigten Arabischen Emiraten statt. Die Saison begann offiziell am 14. Januar 2021 und endete am 13. Februar 2021 in Dubai.

Teams und Fahrer 
Alle Teams und Fahrer verwendeten das Tatuus-Chassis F4-T014; die offiziell letzte Saison in den Vereinigten Arabischen Emiraten mit diesem Chassis. Als Motor kam der Abarth FTJ I4 zum Einsatz. Die Reifen stammten von Hankook.

Rennkalender 

Der Rennkalender wurde erstmals am 7. September 2020 präsentiert. Ursprünglich hätte die Saison ihren letzten Lauf in Dubai vom 4.–6. März gehabt, dieses Rennwochenende wurde allerdings vorverlegt, damit alle fünf Läufe hintereinander stattfinden können. Es gab fünf Rennwochenenden mit je vier Rennen auf zwei unterschiedlichen Strecken.

Wertungen

Punktesystem 
Bei jedem Rennen bekamen nur die ersten zehn des Rennens 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 bzw. 1 Punkt(e). Für die schnellste Runde im Rennen gab es ebenfalls einen Bonuspunkt. Es gab keinen Punkt für die Pole-Position. Für die Teamwertung wurden zwei Fahrer pro Rennwochenende nominiert, deren Ergebnisse in die Wertung aufgenommen wurde.

Fahrerwertung

Teamwertung

Weblinks 
 Offizielle Website der Formel-4-Meisterschaft der Vereinigten Arabischen Emirate (englisch)

Einzelnachweise 

2021
Motorsportsaison 2021